Gaia: One Woman’s Journey — пятнадцатый студийный альбом австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 26 июля 1994 года на лейбле . Впервые в карьере альбом Ньютон-Джон состоял исключительно из написанных ею песен, также певица выступила продюсером. Многие песни были написаны о её опыте борьбы с раком молочной железы, а также посвящены защите окружающей среды.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Оливии Ньютон-Джон
Альбомы Festival Records